Чи́но:

 Чино — коммуна в регионе Ломбардия, Италия.
 Чино — город в округе Сан-Бернардино, штата Калифорния, США.
 «Чино» — альтернативное название фильма «Лошади Вальдеса» 1973 года с Чарльзом Бронсоном.
«Чино» () — прозвище, в переводе с испанского означающее «китаец».  Известные носители:
 Майдана, Маркос — аргентинский боксёр-профессионал.
 Морено, Чино — американский музыкант, вокалист и гитарист.
 Рекоба, Альваро — уругвайский футболист.
 Риос, Марсело — чилийский профессиональный теннисист.
 Сильва, Давид — испанский футболист.